Serra do Facao kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra do Fação, högland, Tocantins, 
 Serra do Facão (ås), Goiás, 
 Serra do Facão (kullar), Paraná, 
 Serra do Facão (kulle), Rio Grande do Sul, Vale do Sol, 

Robotskapade Brasilienförgreningar